Володимир Байтала, (псевдо: «Франек»;  1910, м. Львів, Австро-Угорщина —  між 24 та 28 червня 1941, м. Львів, УРСР, СРСР) — учасник українського національно-визвольного руху. Член 7 пластового куреня ім. кн. Льва (Львів). Навчався у Філії Академічної гімназії у Львові. Бойовик Української Військової Організації (УВО), член ОУН(б).

Життєпис 
Заарештований більшовиками в лютому 1940.
Розстріляний у тюрмі на Лонцького.

Література 
 Гайвас Я. Юнацтво ОУН на Філії Академічної гімназії Ювілейна книга Української Академічної гімназії у Львові. — Філядельфія — Мюнхен, 1978. — С. 309—322;
 Костюк І. Дивлячись на «табльо» Там само. — С.475;
 Романів О., Федущак І. Західноукраїнська трагедія 1941. — Львів — Нью-Йорк, 2002. — С.109.

Уродженці Львова
Пластуни
Народились 1910
Померли 1941
Персоналії за алфавітом
В'язні тюрми на Лонцького